Die Syed Modi International 2022 im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. Januar 2022 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
 Lakshya Sen (zurückgezogen)
 Sai Praneeth Bhamidipati (zurückgezogen)
 Sameer Verma (1. Runde)
 H. S. Prannoy (Viertelfinale)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Sourabh Varma (1. Runde)
 Brian Yang (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 P. V. Sindhu (Champion)
 Michelle Li (zurückgezogen) 
 Yeo Jia Min  (zurückgezogen)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Evgeniya Kosetskaya (Halbfinale)
 Supanida Katethong (Viertelfinale)
 Iris Wang (zurückgezogen)
 Jordan Hart (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Viertelfinale)
 B. Sumeeth Reddy / Manu Attri (zurückgezogen)
 M. R. Arjun / Dhruv Kapila (Halbfinale)
 Tan Kian Meng / Tan Wee Kiong (zurückgezogen)
 Vishnu Vardhan Goud Panjala / Krishna Prasad Garaga (Finale)
 Fabien Delrue / William Villeger (Viertelfinale)
 Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (Viertelfinale)
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (zurückgezogen)
 Ashwini Bhat / Shikha Gautam (zurückgezogen)
 Vivian Hoo Kah Mun / Lim Chiew Sien (Viertelfinale)
 Anne Tran / Margot Lambert (zurückgezogen)
 Gayathri Gopichand / Treesa Jolly (Finale)
 Anna Cheong Ching Yik / Teoh Mei Xing (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Rodion Alimov / Alina Davletova (zurückgezogen)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (Viertelfinale)
 Callum Hemming / Jessica Pugh (zurückgezogen)
 Venkat Gaurav Prasad / Juhi Dewangan (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Valeree Siow (2. Runde)
 Dhruv Kapila / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto (Champions)
 William Villeger / Anne Tran (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Lucknow